Xenillidae är en familj av kvalster. Xenillidae ingår i överfamiljen Gustavioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Xenillidae 80 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Xenillidae